Seznam brigad z zaporedno številko 38.

Seznam 
 Pehotne
 38. brigada (Združeno kraljestvo)

 Zračnoobrambna
 38. zračnoobrambna artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi